«Братство 6: Посвящение» () — американский фильм ужасов, снятый в 2009 году режиссёром Дэвидом Де Кото.

Сюжет 
Прибыв для церемонии посвящения в братство в небольшой домик, затерянный в глухом лесу, группа молодых людей с удивлением обнаруживает, что их преследует кровожадный маньяк-лесоруб.

В ролях 
 Тайсон Брич — Моррис
 Бёрк Картер — Бойд
 Джошуа Кристиан — Джон Ральстон
 Саша Формосо — Татьянна
 Аарон Джегер — Кевин
 Остин Дин Джесси — Энди
 Брайан Макмаллин — Шейн
 Доминик Монтелеоне — Гарретт
 Джеймс Престон — Даг
 Джереми Рэй Симпсон — Эдди

История создания 
Согласно комментария режиссёра к DVD-изданию фильма, картина была снята в октябре 2008 года всего за 4 дня. Съёмки проходили в Лос-Анджелесе и Санта-Кларите в Калифорнии, США.

Интересные факты 
 Кто-то из персонажей шутит, что убийцей в лесу может быть парень в хоккейной маске — эти же слова звучат в фильме Пятница, 13: 3-D. В серии фильмов убийца Джейсон Вурхиз носил маску.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2009 года
Фильмы Дэвида Де Кото
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2009 года